

Geografia 
Çepan – comune dell'Albania situato nel distretto di Skrapar

Letteratura 
Cêpan – nei romanzi della serie Lorien Legacies, casta di alieni Loric